Yuri Skobov (né le 13 mars 1949) est un ancien fondeur soviétique.

Palmarès

Jeux Olympiques

Championnats du monde 

Naissance en mars 1949
Fondeur soviétique
Fondeur aux Jeux olympiques d'hiver de 1972
Fondeur aux Jeux olympiques d'hiver de 1976
Champion olympique soviétique
Champion olympique de ski de fond